Poto (subfamília) és una subfamília de primats estrepsirrins.
 Poto (espècie) és una espècie de primats dins de la subfamília dels potos.
 Potos és un gènere de prociònids amb un únic representant (monotípic), el kinkajú.